BDK peut faire référence à :
 Bundu dia Kongo, Mouvement politico-religieux qui lutte pour la défense, la protection et la promotion des droits et des intérêts du peuple Kongo, dans l'espace territorial de l'ancien royaume du Kongo (RDC, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon) ;
 .